South Stoke – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 South Stoke – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Southstoke – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Stoke Rochford – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)